People - uma revista estadunidense
People (álbum) - o quarto álbum da cantora Barbra Streisand, lançado em 1964
People Records - uma gravadora fundada por James Brown em 1971

Desambiguação